Johann Schöpf bzw. Johann Schoepf ist der Name folgender Personen:

* Johann Schöpf (Autor) (1811–1895), österreichischer Erzähler und Dramatiker
 Johann Adam Schöpf (1702–1772), deutscher Maler
 Johann Baptist Schöpf (1824–1863), österreichischer Sprachforscher
 Johann David Schöpf (1752–1800), deutscher Naturforscher
 Johann Nepomuk Schöpf (1733–1798), deutscher Maler und Radierer